Distretto di Ayaviri – distretto del Perù nella regione di Lima  
Distretto di Ayaviri – distretto del Perù nella regione di Puno